Die Liste der Hauptstädte der Erde enthält die Hauptstädte aller 195 von den Vereinten Nationen anerkannten Staaten, darunter allen 193 Mitgliedstaaten sowie Vatikanstadt und Palästina. Falls ein Staat keine offizielle Hauptstadt hat, wird die Stadt genannt, die die Funktion einer Hauptstadt übernimmt. Sollte ein Staat getrennte Regierungs- und Parlamentsstädte haben, werden beide genannt.

Als Referenz zu dieser Liste gilt die Liste der Staaten der Erde. Es sind die Hauptstädte de jure angegeben, Abweichungen sind anders vermerkt.

Unabhängige Staaten 
Zahlen sind auf volle Hundert gerundet, mit Ausnahme von Einwohnerzahlen unter zehntausend.
Quellen sind statistische Ämter und vor allem Volkszählungen.

Umstrittene Staaten und Gebiete mit besonderem Status 
Zahlen sind auf volle Hundert gerundet, mit Ausnahme von Einwohnerzahlen unter zehntausend.
Quellen sind statistische Ämter und vor allem Volkszählungen.

Weblinks 
 Links zu allen Statistikämtern (englisch)
 Vereinte Nationen: 2010 World Population and Housing Census Programme. (englisch)

Einzelnachweise 

!
!Welt